Бернини — итальянская фамилия. Известные носители:
 Бернини, Анна Мария (род. 1965) — итальянский юрист и политик.
 Бернини, Джованни Лоренцо (1598—1680) — великий итальянский архитектор и скульптор, крупнейший представитель итальянского барокко.
 Бернини, Массимилиано (род. 1975) — итальянский политик, депутат Палаты депутатов Италии от Движения пяти звёзд.
 Бернини, Пьетро (1562—1629) — итальянский скульптор. Отец Джованни Лоренцо Бернини.

Астрономия 
 Бернини — кратер на Меркурии, назван в честь Джованни Лоренцо Бернини.